Loch Langavat (Lewis) - meer op het eiland Lewis, Schotland
 Loch Langavat (Benbecula) - meer op het eiland Benbecula, Schotland